6546 Kaye – asteroide della fascia principale

Persone 

 Carol Kaye – musicista statunitense
 Danny Kaye – attore statunitense
 David Kaye – attore e doppiatore canadese
 Don Kaye – editore statunitense
 Ivan Kaye – attore inglese
 Lenny Kaye – chitarrista, produttore discografico e scrittore statunitense
 Mary Margaret Kaye – scrittrice inglese
 Nora Kaye – ballerina, coreografa e produttrice cinematografica
 Paul Kaye – attore inglese
 Stubby Kaye – attore e comico statunitense
 Thorsten Kaye – attore tedesco naturalizzato statunitense. Nato a Magonza, in Germania

Pagine correlate

Kay 
MacKaye
Tony Kaye